Усорци може бити:

 Усорци (Оштра Лука), насељено мјесто у општини Оштра Лука, Република Српска, БиХ
 Усорци (Сански Мост), насељено мјесто у општини Сански Мост, Федерација БиХ, БиХ